А́листер Кро́ули (; при рождении Э́двард Алекса́ндр Кроули (); 12 октября 1875 — 1 декабря 1947) — английский оккультист, поэт, художник, писатель и альпинист, был известен как чёрный маг и сатанист, один из «видных идеологов оккультизма и сатанизма» XX века. Основатель религиозного течения телемы, считавший себя пророком.

Кроули родился в богатой семье в курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа, графство Уорикшир. В юности он отказался от фундаменталистской веры, которую исповедовали его родители — христианских Плимутских братьев — проявив интерес к . Кроули получил образование в Тринити-колледже Кембриджского университета, где сосредоточил своё внимание на альпинизме и поэзии, результатом чего стал выпуск нескольких печатных публикаций студента. Некоторые биографы утверждают, что в этот период он был завербован , предполагая, что он оставался шпионом на протяжении всей своей жизни. В 1898 году Кроули примкнул к эзотерическому Герметическому ордену «Золотой зари», где его обучали церемониальной магии Сэмюэль Лидделл Макгрегор Мазерс и Аллан Беннетт. Переехав в манор  на озере Лох-Несс в Шотландии, он отправился в Мексику заниматься альпинизмом с Оскаром Экенштейном, после чего начал изучать индуистские и буддийские практики в Индии. В 1904 году женился на , с которой провёл медовый месяц в Каире, где, по его словам, с ним связалась сверхъестественная сущность по имени , которая даровала ему «Книгу закона», священный текст, который послужил основой для Телемы. Объявляя о начале эона Гора, текст книги провозглашал, что её последователи должны «Творить то, что им вздумается» и стремиться познать свою «» посредством  .

После  и визита в Индию и Китай Кроули вернулся в Великобританию, где привлёк к себе внимание как плодовитый автор стихов, романов и оккультной литературы. В 1907 году вместе с  он основал эзотерический орден A∴A∴, через который распространял учение Телемы. В 1912 году во время визита в Алжир Кроули был посвящён в эзотерический Орден восточных тамплиеров (О. В. Т.), базирующийся в Германии, став лидером его британской ветви, которую адаптировал под свои телемитские верования. Посредством О. В. Т. сообщества телемитов были созданы в Англии, Австралии и Северной Америке. Кроули провёл Первую мировую войну в США, где занимался живописью и агитировал за военные действия Германии против Великобритании, позже объявив, что таким образом проник в прогерманское движение, чтобы помочь британским спецслужбам. В 1920 году он основал , религиозную общину в Чефалу, на Сицилии, где жил вместе со своими последователями. Его распутный образ жизни привёл к разоблачениям в британской прессе, вследствие чего итальянское правительство депортировало его в 1923 году. Следующие два десятилетия он провёл между Францией, Германией и Англией, продолжая продвигать религию Телемы до самой своей смерти .

Кроули получил широкую известность при жизни, будучи приверженцем рекреационного использования наркотиков, бисексуалом и индивидуалистским .

Биография

Юность: 1875—1894 

Эдвард Александр Кроули родился на Кларендон-сквер, 30 в курортном городе Ройал-Лимингтон-Спа, графство Уорикшир, 12 октября 1875 года. Его отец, Эдвард Кроули (1829—1887), получил образование инженера, но его доля в прибыльном семейном пивоваренном бизнесе, Crowley’s Alton Ales, позволила ему уйти на пенсию ещё до рождения сына. Мать Кроули, Эмили Берта Бишоп (1848—1917), происходила из семейства Девоншир-Сомерсет, и у неё были натянутые отношения с сыном; она называла его «Зверем» (), имя, которое ему чрезвычайно нравилось. Пара поженилась в лондонском  в ноябре 1874 года. Отец Кроули был крещён квакером, однако впоследствии обратился в , подгруппу христианского фундаменталистского течения, известного как «Плимутские братья», Эмили также присоединилась к этому религиозному направлению после женитьбы — став евангелистской христианкой. Отец Кроули был очень набожным человеком — он проводил своё свободное время в качестве странствующего проповедника и каждый день после завтрака читал главу из Библии своей жене и сыну. Спустя год после смерти их маленькой дочери в 1880 году, семейство Кроули переехало в , графство Суррей. В возрасте 8 лет Эдвард был отправлен в евангельскую христианскую школу-интернат имени Х. Т. Хабершона в Гастингсе, а затем в подготовительную школу Эбор в Кембридже, которой руководил преподобный Генри д’Арси Чампни, которого Кроули считал садистом.

В марте 1887 года, когда Кроули было 11 лет, его отец умер от рака языка. Позже он описывал это как поворотный момент в своей жизни, так как всегда восхищался отцом, описывая его как «моего героя и друга». Унаследовав треть отцовского состояния, он превратился в школьного дебошира из-за чего был жестоко наказан Чампни; вскоре мать забрала его из учебного заведения, после того как у сына развилась альбуминурия. Кроули продолжил обучение в  и , которые, по его словам, презирал и покинул уже через несколько триместров. В этот период, он стал всё более скептически относиться к христианству, указывая на  преподавателям религии, и пошёл против христианской морали своего религиозного воспитания, начав курить, мастурбировать и заниматься сексом с проститутками, от которых заразился гонореей. Отправленный жить под опеку представителей Исключительных Братьев в Истборн, он прошёл курсы химии в . Кроули интересовался шахматами, поэзией и альпинизмом — в 1894 году он поднялся на Бичи-Хед, прежде чем побывать в Альпах и присоединиться к . В следующем году он вернулся в Бернские Альпы, поднявшись на вершины: Айгер, , Юнгфрау, Мёнх и Веттерхорн.

Учёба в Кембриджском университете: 1895—1898 
Сменив имя на Алистер, в октябре 1895 года Кроули начал трёхлетний курс обучения в кембриджском Тринити-колледже, где поступил на факультет гуманитарных наук для изучения философии. С одобрения своего личного наставника он вскоре переключился на английскую литературу, которая в то время не входила в обязательную учебную программу. Кроули проводил большую часть свободного времени в университете, занимаясь своими хобби — он стал президентом студенческого шахматного клуба и практиковался в игре по два часа в день; одно время в серьёз рассматривая профессиональную карьеру шахматиста. Также он очень любил литературу и поэзию, особенно произведения Ричарда Фрэнсиса Бёртона и Перси Биша Шелли. Многие из его собственных стихов публиковались в студенческих изданиях, таких как , Cambridge Magazine и Cantab. Кроули продолжал заниматься альпинизмом, ежегодно приводя отпуск в Альпах в период с 1894 по 1898 годы, зачастую путешествовал со своим другом Оскаром Экенштейном, а в 1897 году совершил первое восхождение на Мёнх без гида. Благодаря этим заслугам его признали в альпийском сообществе альпинистов.

Кроули пережил свой первый полноценный мистический опыт во время отпуска в Стокгольме в декабре 1896 года. Несколько биографов, в том числе ,  и , придерживаются мнения, что он являлся результатом первого однополого сексуального опыта Кроули, который позволил ему признать свою бисексуальность. В Кембридже Кроули вёл активную половую жизнь с женщинами — в основном с проститутками, от одной из которых он заразился сифилисом, — но в конце концов стал участвовать в однополых связях, несмотря на их незаконность. В октябре 1897 года он познакомился с , президентом театрального клуба «Footlights» при Кембриджском университете, с которым у него начался роман. Они расстались, потому что Поллитт не разделял растущего интереса Кроули к , об этом разрыве последний сожалел долгие годы.

В 1897 году Кроули отправился в Санкт-Петербург, Российскую империю. Впоследствии он утверждал, что таким образом пытался выучить русский язык, поскольку подумывал о будущей карьере дипломата.

В октябре 1897 года непродолжительная болезнь Кроули подтолкнула его к размышлениям о смертности и «тщетности всех человеческих усилий», и он отказался от всех мыслей о дипломатической карьере в пользу занятия оккультизмом. В марте 1898 года он приобрёл  Артура Эдварда Уэйта, а затем  Карла фон Эккартсгаузена, тем самым подпитывая свой интерес к оккультизму. В 1898 году Кроули на собственные средства опубликовал 100 экземпляров своей поэмы , которая не сыскала популярности. В том же году он опубликовал ряд других стихотворений, в том числе , декадентский сборник эротической поэзии, который было решено печатать за границей, так как британские власти могли запретить его публикацию на родине. В июле 1898 года Кроули покинул Кембридж, не получив какой-либо учёной степени, несмотря на высшие оценки т. н.  на экзаменах 1897 года и стабильные результаты с показателями «второго» до этого.

Герметический орден «Золотой зари»: 1898–1899 

В августе 1898 года, во время визита в Церматт, Кроули познакомился с химиком Джулианом Л. Бейкером, в беседе с которым выявил их общий интерес к алхимии. После возвращения в Лондон, Бейкер познакомил Кроули с , своим зятем и одним из членов оккультного общества, известного как Герметический орден «Золотой зари», основанного в 1888 году. 18 ноября 1898 года Кроули был посвящён во Внешний орден «Золотой зари» лидером организации — Сэмюэлем Лидделлом Макгрегором Мазерсом. Церемония проходила в Храме Исиды-Урании Золотой Зари в лондонском Зале имени Марка Мейсона, где Кроули взял магический девиз и имя «Брат Пердурабо» (), которые он интерпретировал как «Я буду терпеть до конца».

Кроули переехал в роскошную квартиру на , и вскоре пригласил старшего члена «Золотой зари» Аллана Беннетта жить с ним в качестве своего личного магического наставника. По большей части Беннетт обучал Кроули церемониальной магии и ритуальному использованию наркотиков — в том числе вместе выполняя ритуалы Гоэтии — пока Беннетт не уехал в Южную Азию изучать буддизм. В ноябре 1899 года Кроули приобрёл  — манор на берегу озера Лох-Несс, близ деревушки . Начав жить в Шотландии он влюбился в местную культуру, называя себя «Лэрдом Болескина», и стал носить традиционную одежду горцев даже во время визитов в Лондон. На фоне этих событий Кроули продолжал писать стихи, опубликовав в период с 1898—1899 годы ряд новых произведений: , , ,  и  большинство из них получило неоднозначные отзывы литературных критиков — однако, наиболее успешным считался «Jephthah».

Вскоре Кроули прошёл через низшие ступени «Золотой зари» и был готов к посвящению во внутренний, Второй орден, братства. Он был непопулярен в организации; его бисексуальность и  образ жизни снискали ему плохую репутацию, из-за чего у Кроули возникла вражда с некоторыми её видными членами, включая поэта Уильяма Батлера Йейтса. Когда лондонская ложа «Золотой зари» отказалась проводить процедуру посвящения Кроули во Второй Орден, он посетил Мазерса в Париже, который лично инициировал его в «Младшие адепты». Между Мазерсом и лондонскими членами «Золотой зари», недовольными его автократическим правлением, возник раскол. Действуя по приказу Мазерса, Кроули — с помощью своей любовницы и соратницы Элейн Симпсон — попытался захватить Хранилище адептов, храмовое помещение на Блайт-роуд, 36 в , у членов лондонской ложи. Когда дело было передано в суд, судья вынес решение в пользу лондонской ложи, поскольку они заплатили за аренду помещения, в результате чего Кроули и Мазерс были изолированы от ордена.

Мексика, Индия, Париж и женитьба: 1900–1903 
В 1900 году Кроули отправился в Мексику через Соединённые Штаты, поселился в Мехико и завязал отношения с местной женщиной. По мере того, как в нём росла любовь к этой североамериканской стране, он продолжал экспериментировать с церемониальной магией, изучая енохианские заклинания Джона Ди. Впоследствии он утверждал, что во время пребывания в Мексике был посвящён в масонство; там же сочинил пьесу, основанную на произведении Рихарда Вагнера «Тангейзер», а также серию стихов, опубликованных под общим названием  (1905). Позже, в том же году, к нему приехал давний друг Экенштейн — вместе они совершили восхождения на несколько гор, в том числе Истаксиуатль, Попокатепетль и Колиму, последнюю из которых им пришлось покинуть из-за начавшегося извержения вулкана. Уехав из Мексики, Кроули направился в Сан-Франциско, а затем отплыл на Гавайи на борту «Nippon Maru». На корабле у него завязалась непродолжительная интрижка с замужней женщиной по имени Мэри Элис Роджерс; утверждая, что он влюбился в неё, Кроули написал серию стихов вдохновлённых их романом, позже опубликованных как  (1903).

Сделав небольшие остановки в Японии и Гонконге, Кроули добрался до Цейлона, где встретился с Алланом Беннеттом, изучавшим там шиваизм. Они провели некоторое время в Канди, прежде чем Беннет решил посвятить себя буддийскому монашеству в традиции Тхеравады, отправившись для этого в Бирму. В свою очередь, Кроули решил совершить поездку по Индии, посвятив себя индуистской практике раджа-йоги, благодаря которой, как он утверждал, достиг духовного состояния . Большую часть этого путешествия он провёл в храме Минакши в Мадурайе. Попутно Кроули активно сочинял стихи, которые впоследствии были выпущены в виде сборника  (1904). Там же он подхватил малярию, из-за чего пришлось лечить инфекцию в Калькутте и Рангуне. В 1902 году в Индии к нему присоединился Экенштейн и несколько других альпинистов: Гай Ноулз, Х. Пфанн, В. Уэссли и . Вместе экспедиция Экенштейна-Кроули совершила попытку восхождения на знаменитую вершину К2, которая в тот период считалась непокорённой. Во время путешествия Кроули заболел гриппом, малярией и снежной слепотой, другие участники экспедиции тоже подхватили различные инфекции. Несмотря на это, они достигли высоты 20 000 футов (6 100 м), прежде чем повернуть назад.

Приехав в Париж в ноябре 1902 года, Кроули наладил связи с другом и будущим зятем, художником , и благодаря ему стал неотъемлемой частью местной творческой богемы. Находясь там, Кроули написал серию стихов о работе своего скульптора Огюста Родена, с которым поддерживал дружеские отношения. Впоследствии эти стихи были опубликованы под общим названием  (1907). Одним из видных представителей парижской творческой среды был Уильям Сомерсет Моэм, который после беглой встречи с Кроули позднее использовал его в качестве прообраза для персонажа Оливера Хаддо в своём романе  (1908). В апреле 1903 года Кроули вернулся в Болескин-Хаус. В августе того же года он вступил с сестрой Джеральда, , в «брак по расчёту», чтобы предотвратить её замужество по договорённости; свадьба потрясла семью Келли и испортила его дружбу с Джеральдом. Отправляясь в медовый месяц в Париж, Каир, а затем на Цейлон, Кроули проникся к Роуз настоящей любовью и активно занимался творчеством, чтобы доказать свою симпатию. Во время медового месяца он посвятил ей серию любовных стихов, впоследствии опубликованных под общим названием  (1906), а также написал религиозную сатиру  (1904).

Создание и развитие Телемы

Египет и «Книга Закона»: 1904 
В феврале 1904 года Кроули и Роуз прибыли в Каир. Назвавшись принцем и принцессой, они сняли квартиру, в которой Алистер устроил храмовую комнату и начал призывать древнеегипетских божеств, попутно изучая исламский мистицизм и арабский язык. Согласно более поздним рассказам Кроули, находясь в квартире с Роуз регулярно случались приступы бреда во время которых она сообщала ему, что «они ждут тебя». 18 марта она объяснила, что под «ними» подразумевался египетский бог Гор, а 20 марта провозгласила, что «наступило равноденствие богов». Роуз отвела мужа в ближайший музей, где показала ему погребальную стелу VII века до н.э., известную как «Стела Анхефенхонсу»; Кроули считал, что номер экспоната — 666, число зверя в христианском вероисповедании, являлось знаком свыше, и в более поздние годы называл артефакт «Стелой откровения».

Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности, который утверждал, что он  — посланник Хоруса или . По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение трёх следующих дней, назвав итоговый текст Liber AL vel Legis или «Книгой закона». Писание провозглашало, что человечество вступает в новый , а Кроули является его пророком. Также, в ней говорилось, что в этом эоне должен был быть внедрён высший моральный закон: «Твори то, что вздумается, — таков весь Закон», и что люди должны научиться жить в согласии со своей . Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули, Телемы. По прошествии лет оккультист говорил, что в тот период он не был до конца уверен, что ему делать с книгой. Часто негодуя по этому поводу, он говорил, что игнорировал инструкции, которые ему предписывал выполнять её текст, такие как: украсть «Стелу откровения» из музея, обустроить свой личный остров и перевести писание на все языки мира. По словам Кроули, вместо этого он отправил машинописные тексты «Книги Закона» нескольким знакомым оккультистам, отложив рукопись в долгий ящик и перестав обращать на неё внимание.

Канченджанга и Китай: 1905-06 

Вернувшись в Болескин-Хаус, Кроули пришёл к выводу, что Мазерс начал использовать против него чёрную магию, и их отношения сошли на нет. 28 июля 1905 года Роуз родила мужу первого ребёнка, девочку, которую назвали Лилит; чтобы развлечь выздоравливающую супругу, Кроули написал сборник порнографических рассказов — . В тот же период он основал издательскую компанию, посредствам которой публиковал свою поэзию, назвав её «Обществом распространения религиозной истины» (), тем самым пародируя название известной организации — . Среди её первых публикаций было  под редакцией Айвора Бэка, старого друга Кроули, который был одновременно практикующим хирургом и любителем литературы. Его стихи часто получали высокие оценки от критиков (как положительные, так и отрицательные), но никогда не продавались большими тиражами. Пытаясь привлечь больше внимания к своему творчеству, он учредил награду в размере 100 фунтов стерлингов за лучшее эссе о своей работе. Победителем стал Джон Фредерик Чарльз Фуллер, офицер британской армии и военный историк, в чьём эссе  (1907) поэзия Кроули характеризовалась, как одна из величайших из когда-либо написанных.

Кроули решил совершить восхождение на Канченджангу в непальских Гималаях, которая имела славу самой опасной горы в мире. , в состав которой также входили , Чарльз Адольф Реймонд, Алексис Паше и Альчести К. Риго де Риги, была омрачена многочисленными ссорами между Кроули и остальными её участниками, так как они считали его поведение безрассудным. В конце концов часть альпинистов взбунтовалась против главенствующего положения Кроули, и с приближением темноты трое из них (Жако-Гиллармод, де Риги и Паше) приняли решение начать спуск с горы, с группой носильщиков, несмотря на предупреждения Кроули о том, что это было слишком опасно. В результате этого манёвра Паше и ещё несколько человек погибли из-за несчастного случая, в чём бо́льшая часть альпинистского сообщества обвинила Кроули.

Побывав с визитом , где он принял участие в  и написал гомоэротический труд , Кроули встретился с Роуз и Лилит в Калькутте, прежде чем его депортировали из Индии из-за применения огнестрельного оружия против двух мужчин, которые пытались его ограбить. Затем, ненадолго навестив Беннета в Бирме, Кроули решил совершить поездку по Южному Китаю вместе со своей семьёй, наняв для этой цели носильщиков и няню. Выдвинувшись из Тэнчуна, на протяжении всего путешествия оккультист курил опиум — последовательно посетив Юнчхан, Дали, Куньмин, и Ханой. В дороге он уделял много времени духовной и магической работе, ежедневно читая , призыв к своему .

После возвращения Роуз и Лилит в Европу, Кроули направился в Шанхай, чтобы встретиться со своей старой подругой Элейн Симпсон, которая была очарована «Книгой Закона»; вместе они совершали ритуалы, пытаясь связаться с Айвассом. Затем Кроули отплыл в Японию, а после — посетил Канаду, прежде чем отправиться в Нью-Йорк, где безуспешно пытался заручиться поддержкой для повторной экспедиции на Канченджангу. По прибытии в Великобританию оккультист узнал, что его дочь умерла от брюшного тифа в Янгоне, в чем впоследствии винил растущую алкогольную зависимость Роуз. Из-за эмоционального стресса его здоровье начало ухудшаться, и он перенёс серию хирургических операций. В тот же период Кроули имел мимолётные романы с актрисой Верой «Лолой» Невилл (урождённая Снепп) и писательницей , а Роуз родила от него вторую дочь, Лолу Заза, в феврале 1907 года.

The A∴A∴ и «Священные книги Телемы»: 1907-09 
Вместе со своим старым наставником Джорджем Сесилом Джонсом Кроули продолжал практиковать ритуалы Абрамелина, занимаясь этими обрядами в  отеле Ashdown Park Hotel, графство Суррей. По словам оккультиста, за счёт них он достиг состояния самадхи, или единения с Богом, тем самым ознаменовав поворотный момент в своей жизни. Активное употребление гашиша во время ритуалов, подтолкнуло Кроули к созданию эссе  (1909), в котором он отстаивал пользу этого наркотика как средства обретения нужного состояния для погружения в мистицизм. Он также утверждал, что Айвасс снова связался с ним в конце октября и в ноябре 1907 года, добавив, что тот продиктовал ему ещё два текста: «Liber VII» и «Liber Cordis Cincti Serpente», оба из которых позже были включены в сборник под названием . В течение следующих двух месяцев (ноябрь и декабрь) Кроули активно трудился над остальными телемитскими священными книгами, опубликовав в том числе: «Liber LXVI», «Liber Arcanorum», «Liber Porta Lucis, Sub Figura X», «Liber Tau», «Liber Trigrammaton» и «Liber DCCCXIII vel Ararita», и вновь утверждая, что получил их тексты от сверхъестественного источника. В июне 1909 года оккультист заявил, что после того, как рукопись «Книги Закона» была полностью переосмыслена в Болескине, он пришёл к выводу, что Телема представляет собой объективную истину.

Наследство Кроули постепенно истощалось. Пытаясь заработать денег, он был нанят Джорджем Монтегю Беннеттом, графом Танкервиллем, который попросил защитить его от колдовства; признавая, что паранойя Беннета связана с частым употреблением кокаина, Кроули взял его на отдых во Францию ​​и Марокко, чтобы восстановить силы. В 1907 году он также начал принимать студентов, которых обучал оккультной и магической практике на платной основе. Виктор Нойбург, с которым Кроули познакомился в феврале 1907 года, стал его сексуальным партнёром и ближайшим учеником; В 1908 году пара совершила поездку по северу Испании, после чего отправилась в Танжер. В следующем году Нойберг переехал в Болескин, где он и Кроули занимались садомазохизмом. В этот период оккультист продолжал плодотворно писать, сочинив такие поэтические произведения, как ,  и , а также попытавшись создать свою первую автобиографии — . Признавая популярность коротких рассказов в жанре ужасов, Кроули написал несколько собственных, некоторые из которых были изданы в печатном виде, а также опубликовал несколько статей в журнале Vanity Fair, редактором которого был его друг . Он также создал , книгу магических и  , заимствованных у Мазерса и Беннета.

В ноябре 1907 года Кроули и Джонс, при поддержке Фуллера, решили основать оккультный орден, который должен был стать преемником ордена «Золотой Зари». В результате появилась организация с аббревиатурой A∴A∴ — чья штаб-квартира и храм располагались на Виктория-стрит, 124 в самом центре Лондона, а её обряды во многом повторяли ритуалы ордена «Золотой Зари», но с добавлением телемитского базиса. В число первых ее членов входили солиситор Ричард Ноэль Уоррен, художник Остин Осман Спейр, Гораций Шеридан-Бикерс, писатель Джордж Раффалович, Фрэнсис Генри Эверард Джозеф Филдинг, инженер Герберт Эдвард Инман, Кеннет Уорд и публицист Чарльз Стэнсфельд Джонс. В марте 1909 года Кроули начал выпуск периодического издания под названием , выходящего два раза в год. Объявив этот информационный бюллетень, который должен был стать «официозом» A∴A∴, «Печатным обозрением научного иллюминизма».

Кроули все больше угнетал алкоголизм Роуз, и в ноябре 1909 года он развелся с ней на основании своей супружеской измены. Опека над Лолой перешла к матери; бывшие супруги осталась друзьями, и Роуз продолжала жить в Болескине. Однако, со временем её алкогольная зависимость усугубилась и в сентябре 1911 года она была помещена в больницу.

Телемское аббатство 
Кроули большую часть своего времени работал над созданием имиджа аморального человека.

В 1920 году Кроули уехал в Чефалу на Сицилии и основал там своё «аббатство» телемы. В нём, со своими немногочисленными последователями он предаётся беспорядочным половым связям, употреблению наркотиков и занятиям магией. В феврале в Чефалу умер ученик Кроули Рауль Лавдей (согласно одному из предположений, смерть произошла из-за отравления кошачьей кровью, чашу с которой якобы поднёс ему Кроули). Жена Лавдея, Бетти Мей, подняла в британской прессе («Sunday Express» и др.) кампанию против Кроули. В апреле итальянская полиция приказала Кроули и его последователям покинуть Сицилию («невзирая на петицию протеста против подобных действий властей, направленную синьору Муссолини и подписанную всеми выдающимися гражданами Чефалу»). Кроули уехал в Тунис и закончил там «Исповедь» .

В 1926—1928 годах он совершает путешествия во Францию, Германию и Северную Африку .

В 1929 году Кроули был выслан из Франции, вслед за своим секретарём Израэлем Регарди, работавшим у него с 1928 года. В Германии Кроули женился на никарагуанке Марии Феррари де Мирамар .

Жизнь после аббатства 
В 1937 году Кроули издал книгу «Равноденствие богов», а в следующем году — «8 лекций по йоге» .

В 1944 году выходит одна из самых знаменитых работ Кроули — «Книга Тота», но сама колода «Таро Тота» была издана только в 1969 году вместе с переизданием книги .

В 1945 году Кроули переехал из Лондона в частный пансион «Незервуд» в Гастингсе, где закончил свою книгу «Магия без слёз» .

Кроули и нацизм 
Марта Кюнцель, одна из последовательниц Кроули в Германии, считала, что Адольф Гитлер был последователем наставлений Кроули, и с энтузиазмом следовала идеям нацизма. Однако, как указывает Мартин Бут в книге «Жизнь Мага», сам Кроули неоднократно говорил о Гитлере как о «маге, который не смог понять истинную суть таинства». Кроме того, хорошо известно, что друг и спонсор Кроули Карл Гермер был арестован нацистским правительством по обвинению в «сотрудничестве с врагом Рейха» Алистером Кроули. Однако, несмотря на эти факты, после смерти Кроули представление о его влиянии на Гитлера получило весьма широкое признание в оккультной среде.

Кроули в конце жизни 
Остаток жизни Кроули провёл скитаясь по недорогим гостиницам, сначала в Лондоне, затем в Гастингсе. Там он занимался рассказами о своём учении и поиском денег на жизнь. Ряд биографов и историков проводят мысль о его пристрастии к героину в то время. В то же самое время он познакомился с Джеральдом Гарднером, основателем викки. Существует мнение, что основные книги виккан написал Кроули для Гарднера за деньги, но ряду исследователей это представляется сомнительным.

1 декабря 1947 года Кроули скончался в пансионе «Незервуд» в Гастингсе. 5 декабря его тело было кремировано в Брайтоне. На похоронах, согласно его последней воле, были прочитаны избранные места из его «Книги закона» и сочинённый им незадолго до смерти «Гимн Пану» .

Влияние, наследие и критика

Примечания

Литература

Биографические работы 
 Бут М. Жизнь мага: Биография Алистера Кроули. — Екатеринбург: Ультра. Культура, 2006. — 672 с. ISBN 5-9681-0107-5 (первое издание — в серии издательства «ЖZЛ», ISBN 5-9681-0001-X).
 
 Кинг Ф. Мегатерион. Зверь 666. — М.: АСТ: Адаптек, 2009. — 316 [4] с. — (Альтернатива).
 Стивенсен П. Р. Легенда об Алистере Кроули. — М.: Ганга, 2009. — 352 с. ISBN 978-5-98882-097-0.
 Crowley A. . — L.: Penguin Books / Arcana, 1989. — 984 p. ISBN 0-14-019189-5 (автобиография).
 Kaczynski R. Perdurabo. The Life of Aleister Crowley. Revised and expanded edition. — Berkeley: North Atlantic Books, 2010. — 720 p. ISBN 1-55643-899-0 (1-е изд: Kaczynski R. Perdurabo. The Life of Aleister Crowley. — Tempe: New Falcon Publications, 2002. — 560 p. ISBN 1-56184-170-6).
 Kaczynski R. Weiser Concise Guide to Aleister Crowley. — San Francisco, CA, Newburyport, MA: Weiser Books, 2009. — 128 p. ISBN 1-57863-456-3.

Научная литература 
 на русском языке

 
 
 
 
 

 на других языках

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Каббалисты герметической традиции

Медиумы XX века
Сатанизм